Диниев — фамилия; имеет женскую форму Диниева.
 Диниев, Джошгун Шахин оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист, полузащитник. 
 Диниев, Керим Шахин оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист, защитник. 
 Диниев, Шахин Хадакерим оглы (род. 1966) — советский и азербайджанский футболист,  полузащитник.